Espingarda puede referirse a:

 Espingarda, arma de fuego manejada por un solo hombre.
 El nombre común de la planta Silybum marianum.